Введе́нский (Введе́нская) — русская семинаристская фамилия (от праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы), а также топоним.

Введенский 
 
 
 Введенский, Андрей Александрович (1891—1965) — советский историк, д. и. н., профессор.
 Введенский, Арсений Иванович (1844—1909) — русский литературный критик, библиограф, историк литературы.
 Введенский, Борис Алексеевич (1893—1969) — академик АН СССР, радиофизик, главный редактор Большой советской энциклопедии.
 Виталий (Введенский) (1870—1950) — деятель и один из лидеров обновленчества в 1922—1944 годах, впоследствии архиепископ Дмитровский, викарий Московской епархии.
 
 Введенский, Даниил Константинович (1889—193?) — российский, советский актёр.
 Введенский, Дмитрий Алексеевич (1887—1956) — советский врач-уролог, профессор. Сын хирурга А. А. Введенского.
 Евлампий (Введенский) (1756—1813) — епископ Калужский и Боровский.
 Введенский, Иван Николаевич (1875—1960) — советский психиатр.
 Введенский, Иринарх Иванович (1813—1855) — русский переводчик и писатель.
 
 Введенский, Николай Евгеньевич (1852—1922) — русский физиолог.
 Павел (Введенский) (1866—1937) — епископ Моршанский, викарий Тамбовской епархии.
 Введенский, Павел Иванович (1887—1977) — советский украинский ученый, химик-технолог, профессор. 
 Введенский, Сергей Николаевич (1867—1940) — преподаватель, археограф, краевед.
 Введенский Валентин Николаевич (1867—1920) — белогвардейский генерал. Участник Русско-японской войны 1904—1905 года, участник Первой мировой войны, участник Белого движения Добровольческой армии и вооружённых сил юга России.
 Введенский Александр Николаевич (1870—1920) — белогвардейский полковник; участник Первой мировой войны, а также Белого движения Добровольческой армии и вооружённых сил юга России.



Топоним 
 Введенский — хутор в Ракитянском районе Белгородской области России.
 Введенский — посёлок в Петушинском районе Владимирской области России.
 Введенский — посёлок в Таловском районе Воронежской области России.
 Введенский — посёлок в Болховском районе Орловской области России.

Прочее 
 Введенский — муниципальный округ Санкт-Петербурга.
 Введенский канал — канал, соединявший в XIX—XX веках Обводный канал с Фонтанкой, ныне улица в Санкт-Петербурге.
 Введенский собор
 Введенский монастырь

См. также 
 Введенка
 Введеновка
 Введенское
 Веденский